Stockton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stockton Township (Illinois)
 Stockton Township (Indiana)